«Забытый лучший друг» () — созданный в 2004 году документальный фильм, рассказывающий о проблеме перенаселения домашних животных в США, которая приводит к гибели миллионов животных ежегодно.

О фильме 
Автор фильма — Джули Лофтон ( ), в прошлом комедиант, приняла решение о создании фильма после работы волонтёром в одном из приютов для бездомных животных в Лос-Анджелесе. Лофтон говорит, что «для большинства людей бедствие перенаселения популяции домашних животных остается незамеченным, и фильм должен принести информацию об этой беде в каждый дом».

Согласно пресс-релизу, фильм должен мотивировать людей брать животных из приютов, где, оставшись невостребованными, они могут быть подвергнуты эвтаназии, а также стерилизовать своих питомцев. Питер Гэбриэл назвал «Забытого лучшего друга» «блестящим документальным фильмом, который должен посмотреть каждый, кто любит животных».

Закадровый текст читает Дэвид Духовны.

Сюжет 
Дэвид Духовны на примере реальных историй оказавшихся бездомными метиса лабрадора Кловера и кота Орео рассказывает о серьёзной проблеме кризиса перенаселения животных-компаньонов.

Попав каждый в свой приют (Кловер — в Лос-Анджелесе, Орео — в Чикаго), они становятся одними из миллионов бездомных животных, которых принимают муниципальные приюты в США.

Несмотря на все усилия приютов по поиску новых хозяев, из-за нехватки ресурсов и небольшого количества желающих принять бездомных животных, а также из-за отсутствия целенаправленных программ стерилизации, такие животные чаще усыпляются, чем обретают новый дом.

Награды 
 Best PBS Documentary — National, Genesis Awards, 2005.

Animal Content in Entertainment 
Вскоре после получения награды за фильм, Лофтон вместе с голливудским офисом Общества защиты животных Соединенных Штатов (HSUS) организовала Animal Content in Entertainment (ACE), чья миссия — развитие и поддержка освещения вопросов защиты животных в кинематографе и на телевидении, в том числе посредством предоставления грантов на создание таких проектов.

Примечания

См. также 
 Фильм Животных
 Под маской (фильм)

Ссылки 
 
  — Интервью Джули Лофтон о фильме
 
 David Duchovny Hosts New Film About Abandoned Pets O’Bryanville Animal Rescue

Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Документальные фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Документальные фильмы 2004 года
Документальные фильмы США
Документальные фильмы о правах животных
Фильмы на английском языке
Фильмы США, выпущенные сразу на видеоносителях